1. division 2019-20 (eller NordicBet Liga af sponsorårsager) sammenfatter sæsonen for den næstbedste række i Danmarksturneringen i fodbold. Rækken administreres af Divisionsforeningen. 

Nye hold denne sæson er Vejle Boldklub og Vendsyssel FF, der rykkede ned fra Superligaen samt Kolding IF og Skive IK, der rykkede op fra 2. division.

Struktur 
1. division består af 12 hold, der møder hinanden tre gange på en sæson. Dette giver i alt 33 kampe. Vinderen rykker direkte op. Nummer 11 og 12 rykker ned i 2. division.

Deltagere

Stilling

Resultater

Referencer 

Fodboldsæson 2019-20
Sæsoner i 1. division (fodbold)